Julien Leclercq peut désigner :
 Julien Leclercq (1865-1901), poète et critique d'art français ;
 Julien Leclercq (1979-), réalisateur et scénariste français.